Ouénou – arrondissement del Benin nel comune di N'Dali
Ouénou – arrondissement del Benin nel comune di Nikki